Kolumbia wystartowała po raz pierwszy na letnich IO w 1932 roku na igrzyskach w Los Angeles i od tamtej pory wystartowała na wszystkich letnich igrzyskach, oprócz igrzysk w Helsinkach w 1952. Najwięcej medali (8) Kolumbia zdobyła na igrzyskach w Londynie w 2012 roku oraz na igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!